Betten ist der Name folgender Orte:

 Betten (Massen-Niederlausitz), Ortsteil der Gemeinde Massen-Niederlausitz, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Betten VS, Ortschaft und frühere Gemeinde im Kanton Wallis, Schweiz

Betten ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Betten (* 1943), deutsche Germanistin
 Franz Betten (1863–unbekannt), deutscher Schriftsteller und Übersetzer 
 Lioba Betten (* 1948), deutsche Bibliothekarin, Verlegerin und Schriftstellerin

Betten ist der namensgebende Teil von:

 Bettenalp, eine Alp bei Melchsee-Frutt im Kanton Obwalden in der Schweiz
 Bettenhöhle, eine Höhle bei der Bettenalp

Siehe auch: 
 Bett (Begriffsklärung)